Horvátország
 Orlovac, falu Nova Rača községben, Belovár-Bilogora megyében
 Orlovac Zdenački, falu Grubišno Polje községben, Belovár-Bilogora megyében

 Szerbia
 Orlovac, falu Kuršumlija községben, a Toplicai körzetben